

Mitologia
Cariddi – mostro marino della mitologia greca

Geografia
Ghiacciaio Cariddi – ghiacciaio sulla costa di Lars Christensen

Persone
Martina Cariddi – attrice spagnola

Altro
Cariddi – traghetto costruito nel 1932
Classe Cariddi – due cannoniere della Regia Marina